Danacaea är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Laporte de Castelnau 1836. Danacaea ingår i familjen borstbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Borstbaggar
Danacaea